Seznam občin departmaja Eure zajema 675 občin.

 (CAE) Communauté d'agglomération d'Évreux, ustanovljena leta 2000.
 (CAL) Communauté d'agglomération Seine-Eure, ustanovljena leta 2001.
 (CAV) Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, ustanovljena leta 2003.

Eure